Hypokrisie (vom griechischen hypokrisis) ist Synonym für
Heuchelei
Scheinheiligkeit

Siehe auch: